El Himno Estatal de la República Socialista Soviética de Georgia (georgiano: საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელმწიფო ჰიმნი, transliteración: Sakartvelos Sabchota Sotsialisturi Respublikis Sakhelmtsipo Himni) fue el himno de la RSS de Georgia, una de las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética.

Introducción 
El himno fue utilizado de 1946 a 1991. La música fue compuesta por Otar Taktakishvili, y la letra por Grigol Abashidze y Alexander Abasheli. La mención a Stalin, nativo de Georgia, fue quitada inmediatamente después de su muerte en el marco de la desestalinización impulsada por Nikita Jrushchov.

La RSS de Georgia lo reemplazó por "Dideba zetsit kurtheuls" en noviembre de 1990, himno que tenía la nación caucásica antes de que fuera absorbida para formar la RSFS de Transcaucasia.

Junto a los himnos de la RSS de Estonia y la RSS Carelo-Finesa, es uno que no menciona al pueblo ruso.

Letra

Versión original (1956 - 1991)

En georgiano

Traducción al español
Sé por siempre gloriosa, nuestra patria,
Eres una fragua inextinguible de héroes;
Le diste al mundo gran Stalin
Quien destruyó la esclavitud de las naciones.

Tu sueño se ha cumplido,
Por el bien de que sueño sangró:
Florece, nuestro hermoso país,
Exulta, la tierra georgiana.

Con la luz de octubre,
Lenin ha iluminado tus montañas
La sabiduría de Stalin te hizo victorioso
Te convirtió en un jardín soleado.

En la familia de los pueblos fraternos.
Se ha ganado una posición segura, regocíjate;
Florece, nuestro hermoso país,
¡Exulta, la tierra georgiana!

Su pensamiento, su espada y su coraje.
Brillan desde tiempos inmemoriales,
Ahora la generación forjada por el temperamento de Stalin
Tu grandeza, tu pacífico futuro

La bandera soviética
Brilla como el sol
Forece, nuestro hermoso país
¡Exulta, la tierra georgiana!

Versión post-estalinista (1956 - 1991)

En georgiano

Traducción
Sé gloriosa eternamente, nuestra patria,
Eres una fragua inextinguible de héroes;
Por la mente del Gran Partido,
Y la sabiduría de Lenin te ha resucitado.

Tu sueño se ha cumplido
Por el sueño que sangraste:
Una mano incansable de trabajo
Te llevó a florecer.

El resplandor de la bandera del Gran Octubre
Ha iluminado tus picos antiguos;
Libertad, coraje y valentía,
Te convirtió en un jardín soleado.

En la familia de los pueblos fraternos.
Has alcanzado grandes alturas,
Con amistad y fuerza nacional,
Triunfaste y triunfarás.

En un tiempo inmemorial distante
Tu pensamiento, tu espada, tu coraje.
La generación del genio de Lenin forja
La grandeza y el sereno futuro de Georgia.

El sol del comunismo brilla
Sobre ti cada vez más brillante;
Alabado sea tu edad, mi Patria,
¡Mi tierra natal!

Referencias

Georgia
Símbolos de Georgia
República Socialista Soviética de Georgia